Ессіньї́-ле-Гран, Ессіньї-ле-Ґран () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 125 км на північний схід від Парижа, 75 км на схід від Ам'єна, 35 км на північний захід від Лана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 442 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 1151,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Ессіньї-ле-Гран на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Ессіньї-ле-Гран на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ена

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ена